Mangel:
 Ernst Michael Mangel (1800, Gyulafehérvár – 1887)
 Joaquín Gutiérrez Mangel (1918 – 2000)
 Laurent Mangel (* 1981)
 Marcel Mangel (1923, Strasbourg – 2007)